Протести в Грузії — масові протести в країні у різні роки:
 Протести в Грузії (2019)
 Протести в Грузії (2023)

Див. також 
 Трояндова революція